Terpstra peut désigner :

Patronyme 
 Anne Terpstra (1991-), coureuse cycliste néerlandaise
 Erica Terpstra (1943-), femme politique et nageuse néerlandaise
 Mike Terpstra (1987-), coureur cycliste néerlandais
 Niki Terpstra (1984-), coureur cycliste néerlandais

Divers 
 Test de Jonckheere-Terpstra est un test statistique.

Homonymie